Okręty US Navy o nazwie USS "Michigan":

Pierwszy "Michigan" był pierwszym okrętem US Navy o żelaznym kadłubie. Został zwodowany w 1843, operował na Wielkich Jeziorach przez cały okres służby. Nosił później nazwę "Wolverine" i został wycofany ze służby w 1912. Okręt zakończył najazdy Fenian przez przechwytywanie zapasów dostarczanych przez rzekę Niagarę pomiędzy Buffalo i Fort Erie.
Drugi "Michigan" (BB-27) był South Carolina, który brał udział w walkach z Meksykiem i eskortował konwoje w czasie I wojny światowej.
Trzeci "Michigan" (SSBN-727) był drugim okrętem podwodnym typu Ohio, który został przerobiony z nosiciela pocisków balistycznych na nosiciela pocisków typu Tomahawk.

Michigan